OSEO peut désigner :
 Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
 Oséo, une entreprise privée avec délégation de service public, qui finance les PME françaises pour l'emploi et la croissance - remplacée depuis 2013 par bpifrance.

Homonymie d'acronyme